Мото Гран-при Индианаполиса было 14-й гонкой в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам Мото GP 2008 года. Это соревнование прошло с 12 по 14 сентября 2008 года на автодроме Индианаполис Мотор Спидвей. Чемпионат MotoGP впервые приехал на этот автодром. Мото Гран-при США проводится на другом автодроме — в Лагуна Секе, поэтому это уже второй визит MotoGP в США и в отличие Гран-при США в данном гран-при помимо премьер класса MotoGP должны были участвовать и младшие классы 125cc и 250cc.

Ход соревнования был нарушен ураганом Айк: гонки в классах 125cc и MotoGP были остановлены досрочно из-за дождя и ветра, а гонка в классе 250cc была отменена.

Результаты к классе MotoGP

Результаты к классе 125cc 

Индианаполис